Лојтенбах може бити:

 Лојтенбах (Горња Франконија), општина у округу Форххајм, у њемачкој покрајини Баварска.
 Лојтенбах (Виртемберг), општина у округу Ремс-Мур, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.